Skansen (manchmal auch Skanzen) steht für:
 einen Festungsbau in skandinavischen Sprachen
 ein Freilichtmuseum in zahlreichen Sprachen Europas
 Skansen Gottwaldówka, ein landwirtschaftliches Freiluftmuseum im polnischen Powiat Kłodzki
 Skansen (Kraulberge), einen Berg im antarktischen Königin-Maud-Land
 Skansen Kronan, eine Festungsanlage im schwedischen Göteborg aus dem 17. Jahrhundert
 Skansen (Oslo), ein ehemaliges Osloer Gebäude im Stil des Funktionalismus
 Skansen (Stockholm), das Stockholmer Freilichtmuseum und zugleich das älteste Freilichtmuseum Europas
 Skanzen (Szentendre), eigentlich Szabadtéri Néprajzi Múzeum für Ethnographisches Freilichtmuseum, das größte ungarische Museum seiner Art in Szentendre
 Skansen (Tromsø), ein Festungswerk im norwegischen Tromsø aus dem 13. Jahrhundert